Trachtenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Trachtenberg (1932–2020), US-amerikanischer Linguist
 Alexander Trachtenberg (1884–1966), US-amerikanischer marxistischer Verleger
 Dan Trachtenberg (* 1981), US-amerikanischer Filmregisseur
 Herman Trachtenberg (1839–1895), ukrainischer Jurist
 Iossif Adolfowitsch Trachtenberg (1883–1960), sowjetischer Ökonom
 Jakow Trachtenberg (1888–1951), russischer Ingenieur und der Erfinder der Trachtenberg-Schnellrechenmethode
 Joshua Trachtenberg (1904–1959), US-amerikanischer Rabbiner
 Marc Trachtenberg (* 1946), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Historiker
 Michelle Trachtenberg (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Naum Trachtenberg, (1909/10-1977), sowjetischer Architekt
 Rebecca Trachtenberg Alpert (* 1950), US-amerikanische Autorin und Rabbinerin
 Wassili Trachtenberg (1881–1940), russischer Abenteurer, Hochstapler und Wörterbuchautor

Siehe auch:

 Judith Trachtenberg
 Trachtenburg
 Tragtenberg